Папазян Арутюн Карапетович — вірменський піаніст.
 Папазян Ваган Акопович — вірменський державний діяч, дипломат.
 Ваграм Папазян — вірменський легкоатлет, неодноразовий переможець Вірменських Олімпійських (Панвірменських) ігор, учасник Позачергових літніх Олімпійських ігор 1906 і Літніх Олімпійських ігор 1912.
 Папазян Ваграм Камерович — радянський актор, найбільше відомий шекспірівськими ролями.
 Папазян Вртанес Месропович — вірменський письменник.
 Чарлі Папазян — американський ядерний інженер, автор декількох книг про домашнє пивоваріння.